Wilhelm Köppen ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Köppen (Maler) (1876–1917), deutscher Maler und Kunsthandwerker 
 Wilhelm Köppen (Offizier) (1897–1952), deutscher Generalmajor